Il doppio del torneo di tennis European Indoor Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Petr Korda e Karel Nováček che hanno battuto in finale Jan Siemerink e Daniel Vacek 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Udo Riglewski /  Michael Stich (semifinali)
 Neil Broad /  Danie Visser (semifinali)

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

European Indoor Championships 1991
ATP Tour 1991